Der International Men’s Tennis Challenger 2017 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. Oktober 2017 in Ningbo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, das der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 207 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 254 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 207 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Ningbo